Scharlipp ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Scharlipp, deutscher Architekt und Bauingenieur
 Wolfgang-Ekkehard Scharlipp (* 1947), deutscher Turkologe, Tibetologe und Indologe